Fremont – kultura prekolumbijska Indian Ameryki Północnej
 John Frémont – amerykański podróżnik i odkrywca  
Miejscowości w USA:
 Fremont – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie Alameda
 Fremont – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Steuben
 Fremont – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Mahaska
 Fremont – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Newaygo
 Fremont – jednostka osadnicza w stanie Missouri, w hrabstwie Carter
 Fremont – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Sullivan
 Fremont – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Steuben
 Fremont – miasto w stanie New Hampshire, w hrabstwie Rockingham
 Fremont – miasto w stanie Nebraska, w hrabstwie Dodge
 Fremont – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Wayne
 Fremont – miasto w stanie Ohio, w hrabstwie Sandusky
 Fremont – jednostka osadnicza w stanie Utah, w hrabstwie Wayne
 Fremont – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Clark
 Fremont – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Waupaca
 Fremont – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Waupaca
Gminy w USA:
 Fremont (ang. Fremont Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Lake
 Fremont (ang. Fremont Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Steuben
 Fremont (ang. Fremont Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Benton
 Fremont (ang. Fremont Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Bremer
 Fremont (ang. Fremont Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Buchanan
 Fremont (ang. Fremont Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Butler
 Fremont (ang. Fremont Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Cedar
 Fremont (ang. Fremont Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Clarke
 Fremont (ang. Fremont Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Fayette
 Fremont (ang. Fremont Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Hamilton
 Fremont (ang. Fremont Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Johnson
 Fremont (ang. Fremont Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Page
 Fremont (ang. Fremont Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Winneshiek
 Fremont (ang. Fremont Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Lyon
 Fremont (ang. Fremont Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Isabella
 Fremont (ang. Fremont Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Saginaw
 Fremont (ang. Fremont Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Sanilac
 Fremont (ang. Fremont Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Tuscola
 Fremont (ang. Fremont Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Winona
 Fremont (ang. Fremont Town) – gmina w stanie New Hampshire, w hrabstwie Rockingham
 Fremont (ang. Fremont Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Steuben
 Fremont (ang. Fremont Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Sullivan
 Fremont (ang. Fremont Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Cavalier
 Fremont (ang. Fremont Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Moody
 Fremont (ang. Fremont Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Clark
 Fremont (ang. Fremont Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Waupaca
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Fremont (ang. Fremont County) – w stanie Kolorado
 hrabstwo Fremont (ang. Fremont County) – w stanie Idaho
 hrabstwo Fremont (ang. Fremont County) – w stanie Iowa
 hrabstwo Fremont (ang. Fremont County) – w stanie Wyoming